Jordi Pujol i Soley (Barcelona, 1930), polític català expresident de la Generalitat de Catalunya.
 Jordi Pujol i Ferrusola (Barcelona, 1958), empresari català, fill de l'anterior.
 Jordi Pujol i Cortès, músic del Grup de Folk.
 Jordi Pujol Puente (1967 – 1992), fotoreporter català.
 Jordi Pujol i Cofan (1933-) traductor i dramaturg.